CN ou Cn pode ser:

 Computação natural ou computação bioinspirada
Símbolo do elemento químico Copernício;
Abreviatura do canal Cartoon Network, pertencente a Time Warner;
Íon cianeto;
Canadian National Railway;
Abreviação não muito usada para o Commonwealth of Nations.

Desambiguação